Le Championnat du monde de la Fédération internationale des échecs 1996 est une compétition d'échecs à l'issue de laquelle Anatoli Karpov a été déclaré Champion du monde d'échecs FIDE.

Contexte 
Depuis 1993, le Championnat du monde d'échecs fait l'objet d'un schisme à la suite de l'organisation d'un championnat parallèle entre Garry Kasparov et Nigel Short sous les auspices de la Professional Chess Association. 

La Fédération internationale des échecs déclare alors Anatoli Karpov champion, à la suite d'un match victorieux contre Jan Timman.

Le championnat de 1996 est la première édition FIDE d'après la séparation, et alors que la PCA a déjà organisé une édition en 1995, dont Garry Kasparov est sorti vainqueur.

Nombreux sont les joueurs qui participent aux deux tournois qualificatifs, mais Kasparov et Short décident de ne pas participer au tournoi FIDE.

Interzonal 

La FIDE organise un tournoi interzonal à Bienne en 1993, où 73 joueurs s'affrontent en 13 rondes d'un système suisse. Les dix premiers de l'interzonal se qualifient pour le tournoi des candidats, où ils sont rejoints par le champion sortant, Anatoli Karpov, son challenger, Jan Timman et le demi-finaliste de l'édition précédente, Arthur Youssoupov.

Le tournoi des candidats 

Les  de finale se tiennent à Wijk aan Zee et les quarts et demi-finales ont lieu à Sanghi Nagar, (Hyderâbâd, Inde). Le format est en rupture avec les éditions précédentes, le champion sortant n'accédant pas directement à la finale mais aux demi-finales.

En finale, Karpov défait Kamsky à Elista (Russie), et conserve son titre de Champion du monde d'échecs FIDE.

Résultats

Notes 

1996
Championnat du monde en 1996
Compétition d'échecs en Europe
Sport en Russie en 1996
1996 en Inde
1996 aux Pays-Bas
Événement sportif dans la province de Hollande-Septentrionale
Beverwijk